De syv søstre kan henvise til flere artikler:

 De syv søstre (olieselskaber) – syv olieselskaber skabt i kølvandet på opsplitningen af Standard Oil
 De syv søstre (rollespil) – personer fra rollespilsverdenen Forgotten Realms
 Plejaderne – syv nymfer fra den græske mytologi
 Plejaderne (stjernehob) − en stjernehob, også kaldet Syvstjernen 
 De syv søstre (vin) – druer fra Alsace
 De syv søstre (Moskva) – 7 skyskrabere i Moskva
 De syv søstre (Norge) – 7 bjergtoppe på øen Alsten i Nordland i Norge.